Hopferwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hopferwieser (1938–2015), österreichischer Opernsänger
 Konrad Hopferwieser senior (1865–1945), österreichischer Orgelbauer